Skrót CBP może oznaczać:
 U.S. Customs and Border Protection
 Australian Customs and Border Protection
 Columbia Basin Project
 Citizens Bank Park
 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
 .cbp – rozszerzenie plików komputerowych
 Crippled Black Phoenix – brytyjska grupa rockowa
 Calcium-binding protein – białko wiążące wapń